Словечно:

 Словечно — село на Украине, находится в Овручском районе Житомирской области.
 Словечно — деревня в Добрынском сельсовете Ельского района Гомельской области Белоруссии.